Three Sisters Islands ist der Name folgender Inselgruppen in den Vereinigten Staaten:

 Three Sisters Islands (Florida) im  Volusia County
 Three Sisters Islands (Minnesota) im St. Louis County
 Three Sisters Islands (Niagara County, New York)
 Three Sisters Islands (St. Lawrence County, New York)

Siehe auch:
 Three Sisters Island
 Three Sisters
 Drei Schwestern